.480 Ruger (12.1×33mmR) é o primeiro calibre fabricado pela Ruger, fabricante de armas do EUA, em conjunto com a fabricante de munições Hornady.

Foi lançado inicialmente esse calibre para o revólver da Ruger modelo Super Redhawk com cano de 9 ½ polegadas e peso de 1,6 kg descarregada. As dimensões e o peso dão real ideia que não é uma pequena arma de porte na cintura.

Acreditando que o "Super Falcão Vermelho" era um nome muito delicado para tal calibre, a Taurus apresentou uma versão para esse calibre em 2001, no ano seguinte após o lançamento do calibre .480 pela Ruger, agora com o título de Raging Bull.

Enquanto um .44 Remington Magnum apresenta na boca do cano (com 7 ½ polegadas) uma energia de 1084 libras-pé, tem-se em contrapartida a .480 Ruger apresentando 1313 libras-pé (1780 joules). Sendo que a Ruger tem um projétil mais pesado de 325 grains, e o Magnum um projétil de 240 grains.

Raging Bull é o nome da arma brasileira, mas o poder se deve ao calibre com que é carregada a arma, o .480 Ruger. Lembrando que a Raging Bull também saiu em calibre .454 Casull, que é muito mais fácil de ser encontrado.

Foram criados jogos eletrônicos de RPG com a Raging Bull.

Foi concedido à Taurus pela National Rifle Association o prêmio NRA Golden Bullseye  pela fabricação da arma Raging Bull; porém, deve-se reconhecer que os créditos desse título se devem ao Calibre .480 Ruger.

Referências
REVISTA MAGNUM. (Periódico). Edição n° 74. Editora Magnum Ltda, Junho/Julho 2001.
REVISTA TIRO CERTO. (Periódico). Ano I, Edição n° 5. Editora Minuano.

Cartuchos Ruger
Cartuchos de pistola e fuzil
Armas de fogo de .480 Ruger